Асаулюк Марина Олегівна (нар. 18 жовтня 1980, Київ) — українсько — американський дизайнер одягу, стиліст та художник-постановник телевізійних телевізійних шоу. 
 Асаулюк Олександр Валентинович (англ. Oleksandr Asaulyuk; aka Olexa Luke нар. 4 серпня 1973(19730804), Черкаси) — український та американський продюсер телебачення, кіно, музичних колективів.